Tadeusz Moszyński (1878–1940), prawnik, adwokat, sędzia, notariusz, senator III kadencji Senatu II RP, ofiara zbrodni katyńskiej
 Tadeusz Moszyński (1948–2006), geograf, polityk, poseł na Sejm III RP II kadencji